Belgisch voetbalelftal onder 15 (mannen) 
Belgisch voetbalelftal onder 15 (vrouwen)